Маміашвілі — грузинське прізвище

 Маміашвілі Віктор Геразійович — Президент Федерації боротьби міста Москва, Заслужений тренер СРСР та Росії.
 Маміашвілі Михайло Геразійович (1963 р.н.) — Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби 1988 року, Заслужений майстер спорту СРСР (1988), Заслужений тренер СРСР (1992).

Грузинські прізвища